Le muscle thoracique transverse (ou muscle triangulaire du sternum dans l'ancienne nomenclature) est un muscle de la paroi antérieure du thorax. Son origine est constituée par la face postérieure du sternum, au niveau de son tiers inférieur. Ce muscle est organisé  par 4 digitations divergentes latéralement, de façon oblique vers le haut pour les plus hautes, et de façon horizontale pour les plus basses. Celles-ci s'insèrent sur les cartilages de la  à la . Le muscle thoracique transverse est innervé par les nerfs intercostaux adjacents. La contraction de ses fibres abaisse les cartilages costaux auxquels elles sont reliées.

Thoracique transverse